Die 46. Schweizer Fussballmeisterschaft fand 1942/43 statt. Der Schweizer Meister in dieser Saison hiess Grasshopper Club Zürich.

Nationalliga 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Aufstiegsspiele 
Die beiden erstplatzierten Mannschaften der Gruppe Ost und Gruppe West aus der 1. Liga spielten zwei Entscheidungsspiele um den Aufstieg in die Nationalliga.

|}

FC Nordstern Basel stieg in die 1. Liga ab. Der FC La Chaux-de-Fonds hat ihn ersetzt.

Weblinks 
 Übersicht bei RSSSF

1943
Fußballsaison 1942/43